Sieburg ist der Name von geographischen Objekten:
 Sieburg (Reinhardswald) (), Erhebung des Reinhardswaldes nahe Bad Karlshafen, Landkreis Kassel, Nordhessen
 der alte Name von Bad Karlshafen
 Sieburg (Karlshafen), Reste einer vorgeschichtlichen Wallanlage östlich des heutigen Bad Karlshafen im Nordzipfel des Gutsbezirkes Reinhardswald auf der rechten Diemelseite zur Weser, Landkreis Kassel, Hessen

Sieburg ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Sieburg (1878–1947), deutscher Schriftsteller
 Friedrich Sieburg (1893–1964), deutscher Journalist, Schriftsteller und Literaturkritiker
 Heinz-Otto Sieburg (1917–2003), deutscher Neuhistoriker und Autor
 Jost Sieburg (auch Jodokus Sieburg; † 1686), deutscher Orgelbauer aus Göttingen
 Marlies Sieburg (* 1959), deutsche Politikerin
 Richard Sieburg (* 1965), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Siebourg
 Syburg (Begriffsklärung)